Andreas Brandt Aidel (født 8. april 1996 i Thorsø) er en cykelrytter fra Danmark, der er på kontrakt hos .

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

Mandlige cykelryttere fra Danmark